Jméno a příjmení Jan Chmelík má více nositelů:

 Jan Chmelík – český policista
 Jan Chmelík (novinář) (1930–2014) – český novinář
 Jan Chmelík (kněz) (1821–1895) – český kněz, děkan, biskupský vikář a čestný konsistorní rada